Winner e il bambino della V profezia (Winner and the Golden Child) è una serie animata speciale del 2004 che è basato dall'unione tra La Leggenda della Bella Addormentata e Simba: è nato un re e distribuita dalla Mondo TV.

Sinossi della serie
Il principe Rakhal, accompagnato dal suo convoglio dei cinque cavalieri della natura, torna al palazzo reale nella terra dei dinosauri. Scortano Ari, il giovane figlio di Rakhal e Kindra, conosciuto da tutti come il figlio della quinta profezia che sarà incoronato re delle Terre dimenticate nel tempo e della Terra dei dinosauri. Improvvisamente senza preavviso e con rabbia furiosa, le forze del male - guidate dalla terribile e infida strega delle tenebre Maya e dai suoi alleati - attaccano il palazzo e tentano di catturare il giovane re.

Trama
Con incredibile violenza, le forze del male, guidate dalla terribile strega delle tenebre Maya e dai suoi scagnozzi, Tanatos, Barbarian, Magic e Sterminio, attaccano il palazzo con l'intenzione di catturare il piccolo re. Rakhal, i dinosauri e i cavalieri della natura rispondono all'attacco, ma la cosa più importante è tenere al sicuro il figlio della quinta profezia. La profezia dichiara che lui è l'unico che sarà in grado, non appena divenuto adulto, di sconfiggere, per sempre, le forze del male. Luce, la giovane leonessa, figlia di Simba, grazie ai suoi poteri appare con il suo corpo celeste nella sala del trono per aiutare il piccolo principe a fuggire nella Foresta Nera. 

Il giovane principe salta in groppa a Cordall, il leopardo dai denti a sciabola, e guidati da Luce raggiungono la Foresta Nera. Trovano Winner, Cicci, Simba, Buckshot e Fox sbalorditi nel vedere il cucciolo di un essere umano e lo diventano ancora di più quando Cordall spiega che è il giovane re della Terra dei Dinosauri e ha bisogno di un posto dove tenersi nascosto. Winner, Simba e gli altri si riuniscono per comprendere il significato della quinta profezia e per decidere dove portare Ari in modo che possa essere allevato in sicurezza.

La profezia afferma che il bambino deve vivere in un luogo dove nessun altro re ha calpestato. Quindi si reca in un luogo che non possono essere la Foresta Nera, i regni di Buckshot, il Kilimangiaro,  dimora di re Simba, il regno di Re Brion e tanto meno la Foresta Incantata. Nessuno riesce a trovare una soluzione finché Cicci, con il suggerimento segreto del piccolo Ari, non trova la soluzione perfetta: il piccolo re crescerà nella giungla, amato e protetto come lo era Simba ai suoi tempi. Arbor assume immediatamente il compito.

Luce accetta il consiglio di Winner e Cicci e inizia a sentirsi a proprio agio con il suo nuovo ambiente che le era così sconosciuto in precedenza, mentre Fox è convinto che un cane del Bronx sia in grado di sopravvivere ovunque e non accetta il consiglio di nessuno. Esplorando con tanta presunzione un territorio completamente sconosciuto, è costretto a pagarla cara; le sue disgrazie diventano la principale fonte di intrattenimento di Ari.

La vita del piccolo Ari non è mai noiosa e per lui c'è sempre qualcosa di nuovo da fare, ogni giorno un animale diverso gli insegna personalmente i suoi segreti sotto gli occhi attenti di Cordall, Winner e Cicci che lodano i progressi del piccolo re. Myellin, il vecchio gufo saggio, oltre ai valori della vita, insegna al piccolo Ari come muoversi al buio ascoltando attentamente i suoni che lo circondano e individuando le variazioni quasi impercettibili di odore e umidità, oltre a tanti altri piccoli trucchi.

Ari evita di dire a Myellin che i suoi poteri speciali stanno iniziando a manifestarsi. Le avventure di Ari continuano giorno dopo giorno, piene di piccoli brividi, paura e bei momenti, anche quando deve affrontare la pericolosa e malefica tigre, Shere Khan, che vuole conquistare tutta la giungla. Alla fine la grande sfida si è giocata su un campo da calcio dove la squadra della tigre si è affrontata con quella di Ari. L'infida strega Maya, sempre più sconfitta, sarebbe stata trasformata per sempre in un avvoltoio grazie ai poteri magici di Ari.

Personaggi
Protagonisti
Winner
Ari
Fox
Cicci
Luce
Micr
Piath
Proth
Argy
Frick
Personaggi ricorrenti
Albero
Cavalieri della Natura
Aurora
Chaca
Cordall
Augustine
Mamma lupo
Grillo
Kaa
Baloo
Myellin
Re delle Rocce
Simba
Buckshot
Lennywig
Antagonisti
Shere Khan
Kurdy
Jena
Strega delle tenebre Maya
Avvoltoio
Serpente
Scagnozzi delle Forze del Male

Doppiaggio italiano
Winner - Alessio De Filippis
Ari - Paola Majano
Fox - Saverio Indrio
Cicci - Ilaria Latini
Luce - Simona Chirizzi
Micr - Alessio Cigliano
Piath - Danilo Bruni
Proth - Paolo Marchese
Argy - Massimo Corvo
Frick - Sandro Acerbo
Albero - Riccardo Rossi
Cavaliere del Fuoco - Niseem Onorato
Cavaliere dell'Acqua - Massimo Lopez
Cavaliere della Terra - Dario Oppido
Cavaliere dell'Aria - Stefano Mondini
Aurora - Laura Lenghi
Chaca - Edoardo Siravo
Cordall - Ambrogio Colombo
Augustine - Gerolamo Alchieri
Mamma Lupa - Antonella Giannini
Grillo - Antonio Palumbo
Baloo - Fabrizio Pucci
Kaa - Oliviero Dinelli
Myelin - Fabrizio Vidale
Re delle Rocce - Franco Mannella
Re Simba - Massimo Rossi
Re Bimbo - Francesco Bulckaen
Lennywig - Luca Biagini
Shere Khan - Mario Zucca
Jena - Massimo Corizza
Strega delle tenebre Maya - Giovanna Rapattoni
Serpente - Riccardo Deodati
Avvoltoio - Giovanni Baldini
Scagnozzi delle Forze del Male

Curiosità
Sembra esserci un errore di continuità qui. Fox recita che questa è stata la prima volta che è entrato nella giungla e ha stretto amicizia con Buckshot e la sua mandria; desidera ardentemente la città ma nonostante il flashback su come ha mostrato il suo eroismo, questo è stato un altro errore come se non si fossero mai incontrati.

Sigla
La sigla iniziale "Winner e il bambino della V profezia" (di Lorena Brancucci, Nuvola e Cristiano Macrì) su edizione Rai Com è interpretata da Silvio Pozzoli e il coro Ermavilo diretto da Lorena Brancucci, su direzione musicale di Ernesto Brancucci e Virginia Tatoli. La sigla dei titoli di coda invece, mantiene la versione strumentale in formato breve con le scene provenienti dagli episodi.

Serie televisive d'animazione del 2004